Henry Hobart () (mort en ), juge en chef de la Cour des plaids communs ;
 Henry Hobart () (vers 1658-1698), homme politique et baronnet whig anglais, arrière-petit-fils du précédent ;
 Henry Hobart (1774-1846), prêtre anglican anglais.